

Abréviation
Le terme cata peut faire référence à :
 Catamaran
 Catapulte
 Catastrophe

Nom propre
Cata, princesse géorgienne du .

Voir aussi